Versalles peut désigner :

Toponymes

Versalles : un quartier ou barrio de la capitale Buenos Aires.

Versalles : une municipalité du département de Valle del Cauca.

Versalles : une localité de la paroisse civile de La Candelaria de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme